Música: La instrumentació és el procés d'escriure per a un determinat conjunt instrumental.
 Enginyeria: La instrumentació (enginyeria) és la ciència de construcció d'instruments de mesura en física i en física aplicada.
 Electrònica: La Instrumentació electrònica - Relativa a instruments electrònics